Мон-Сен-Эньян () — город на севере Франции, регион Нормандия, департамент Приморская Сена, округ Руан, центр одноименного кантона. Пригород Руана, примыкает к нему с северо-запада. Расположен в 4 км от автомагистрали А150. Один из многочисленных городов-спутников Руана, входит в состав Метрополии Руан Нормандия. На территории города располагается университет Руан-Нормандия.

Население (2018) — 19 262 человека.

История 
Коммуна Мон-Сен-Эньян была образована в 1819 слиянием двух старинных приходов — Сент-Эньяна, имевшего статус города с XII века, и Мон-о-Малад, получившего свое название в честь основанного в XII веке госпиталя. В 1176 году английский король Генрих II построил здесь церковь в честь Cвятого Томаса Кентерберрийского, надеясь искупить его убийство.

Достопримечательности 
 Церковь Святого Томаса Кентерберрийского XII века
 Церковь Святого Андрея XIX века
 Здание основного кампуса университета Руан-Нормандия

Экономика 
Структура занятости населения:
 сельское хозяйство — 0,2 %
 промышленность — 4,2 %
 строительство — 1,2 %
 торговля, транспорт и сфера услуг — 55,5 %
 государственные и муниципальные службы — 38,8 %

Уровень безработицы (2017) — 14,5 % (Франция в целом —  13,4 %, департамент Приморская Сена — 15,3 %). 
Среднегодовой доход на 1 человека, евро (2018) — 27 520 (Франция в целом — 21 730, департамент Приморская Сена — 21 140).

Демография 
Динамика численности населения, чел.

</center>

Администрация 
Пост мэра Мон-Сен-Эньяна с 2014 года занимает член партии Республиканцы Катрин Флавиньи (Catherine Flavigny). На муниципальных выборах 2020 года возглавляемый ею правый список победил во 2-м туре, получив 49,97 % голосов (из трех списков).

Города-побратимы 
  Эденбридж, Англия
  Руоко, Буркина-Фасо
  Барзингхаузен, Германия
  Бжег-Дольны, Польша
  Осика де Сус, Румыния

Знаменитые уроженцы 
 Жак Анкетиль (1934—1987) — профессиональный велогонщик, пятикратный победитель Тур де Франс, первый велогонщик, выигравший все три Гранд-тура (Тур де Франс, Джиро д'Италия и Вуэльта).
 Флора Кокерель (род. 1994) — победительница национального конкурса красоты Мисс Франция 2014.
 Люсьен Теньер (1893—1954) — специалист по славянским языкам и общему синтаксису, один из выдающихся лингвистов XX века.

Ссылки 
 Национальный институт статистики
 Результаты муниципальных выборов 2020 года

Галерея 

 

Города Франции